Михаи́л Рубцо́в:
 Рубцов, Михаил Алексеевич (1849—1938) — основатель города Рубцовск в Алтайском крае.
 Рубцов, Михаил Владимирович (1937—2015) — советский и российский учёный в области лесоведения и лесоводства.